Ipponoo – personaggio della mitologia greca, figlio di Priamo e di Ecuba. Fu ucciso da Achille
 Ipponoo – personaggio della mitologia greca, soprannominato Bellerofonte dopo che uccise il re di Corinto Bellero
 Ipponoo – personaggio della mitologia greca, sposo di Astinome e padre di Capaneo e di Peribea che secondo alcuni fu la madre di Tideo, avuto da Oineo il re di Calidone
 Ipponoo – personaggio della mitologia greca, guerriero acheo ucciso da Ettore
 Ipponoo – personaggio della mitologia greca, fratello di Adrasto ed entrambi suicidi per colpa di un oracolo di Apollo
 Ipponoo – personaggio della mitologia greca, figlio di Triballus e padre di Polifonte avuto da Trassa

Note